Ugoszcz (gromada w powiecie bytowskim)
 Ugoszcz (gromada w powiecie rypińskim)
 Ugoszcz (gromada w powiecie węgrowskim)